Назиме́-султа́н (; 1866 год, Стамбул — 1947 год, Каир) — дочь османского султана Абдул-Азиза от его второй жены Хайраныдиль Кадын Эфенди.

Биография 
Назиме родилась 14 февраля 1866 года во дворце Долмабахче в Стамбуле в семье султана Абдул-Азиза и его второй жены Хайраныдиль Кадын Эфенди; у Назиме был младший брат Абдул-Меджид II.

В 1876 году после отречения её отца от трона, Назиме с семьёй оказалась под арестом во дворце Ферие. После окончания непродолжительного правления Мурада V Назиме с семьёй получила свободу. 20 апреля 1889 года во дворце Йылдыз состоялась двойная свадьба: Назиме вышла замуж за Али Халида; её единокровная сестра Салиха вышла замуж за Куртзаде Зюлкюфюль Ахмеда.

В соответствии с Законом № 431 от 3 марта 1924 года, Назиме с семьёй попала в списки принудительной депортации. Назиме с мужем отправилась в путешествие по Востоку. Скончалась в 1947 году в Бейруте; похоронена в Дамаске.

Примечания 

Дочери султанов Османской империи
Похороненные в Дамаске